Иван Младенов може да се отнася за:

 Иван Младенов (?-1884) – български възрожденски просветен деец;
 Иван Младенов (1927-1997) – български учен, професор по химия;
 Иван Младенов (р. 1948) – български режисьор и сценарист;
 Иван Младенов (р. 1953) – български литературен историк, семиотик.